De afkorting NBA kan verwijzen naar:

National Basketball Association, de hoogste basketbalcompetitie van de Verenigde Staten
National Book Award, een serie Amerikaanse prijzen die zijn bedoeld voor verdienstelijke Amerikaanse schrijvers
World Boxing Association, van 1921 tot 1962 National Boxing Association genaamd
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de beroepsorganisatie van de accountants in Nederland (sinds 2015 de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants)
Neue Bach Ausgabe, naslagwerk over de muziek van Johann Sebastian Bach 
Nationale Bakkerij Academie, vakopleiding voor bakkers